Кокорева — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Кокорева, Ирина Александровна (1921—1998) — Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Кокорева, Нина Николаевна (1957—2020) — российская журналистка и поэтесса.

См. также